Департамент Пеллегрини  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Территория — 7330 км². Население — 20514 человек. Плотность населения — 2,80 чел./км².

Административный центр — Нуэва-Эсперанса.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Сальта
на востоке — с департаментами Копо, Альберди
на юге — с департаментом Хименес
на западе — с провинцией Тукуман

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:
Нуэва-Эсперанса
Эль-Мохон

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сантьяго-дель-Эстеро